Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2012 (ang. 2012 SangSom 6-red World Championship) – 4. edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 2–7 lipca w Montien Riverside Hotel w Bangkoku. Zwyciężył Mark Davis, który sięgnął po tytuł po raz pierwszy. Maksymalne breaki (75 pkt) padły dwukrotnie podczas tych mistrzostw. Osiągnęli je Judd Trump i Shaun Murphy.

Relację z zawodów przeprowadziła stacja komercyjna Eurosport.

Nagrody 
 Zwycięzca: 2 000 000 baht
 II miejsce: 800 000 baht
 Półfinał: 400 000 baht
 Ćwierćfinał: 200 000 baht
 1/16: 100 000 baht
 1/32: 50 000 baht

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A 

 Joe Perry 5–0 Andy Lee
 Mark Selby 5–1 Szachar Ruberg
 Andy Lee 0–5 Dechawat Poomjaeng
 Dominic Dale 5–4 Szachar Ruberg
 Dominic Dale 5–3 Andy Lee
 Mark Selby 5–2 Joe Perry
 Szachar Ruberg 1–5 Dechawat Poomjaeng
 Mark Selby 5–1 Andy Lee
 Dominic Dale 3–5 Dechawat Poomjaeng
 Joe Perry 5–4 Szachar Ruberg
 Joe Perry 5–2 Dechawat Poomjaeng
 Mark Selby 5–3 Dominic Dale
 Mark Selby 5–0 Dechawat Poomjaeng
 Andy Lee 4–5 Szachar Ruberg
 Dominic Dale 5–2 Joe Perry

Grupa B 

 Judd Trump 2–5 Barry Hawkins
 Mohamed Khairy 1–5 Rodney Goggins
 Nick Jennings 2–5 Issara Kachaiwong
 Barry Hawkins 3–5 Rodney Goggins
 Nick Jennings 5–3 Mohamed Khairy
 Judd Trump 5–1 Issara Kachaiwong
 Rodney Goggins 5–4 Issara Kachaiwong
 Judd Trump 5–0 Nick Jennings
 Barry Hawkins 5–1 Mohamed Khairy
 Barry Hawkins 4–5 Issara Kachaiwong
 Judd Trump 1–5 Rodney Goggins
 Mohamed Khairy 2–5 Issara Kachaiwong
 Judd Trump 5–3 Mohamed Khairy
 Barry Hawkins 5–4 Nick Jennings
 Nick Jennings 2–5 Rodney Goggins

Grupa C 

 Peter Ebdon 3–5 Ken Doherty
 Li Hang 4–5 Aditya Mehta
 Li Hang 1–5 Ken Doherty
 Aditya Mehta 5–4 Thanawat Thirapongpaiboon
 Mark Williams 5–1 Peter Ebdon
 Mark Williams 5–4 Aditya Mehta
 Ken Doherty 2–5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Peter Ebdon 5–2 Li Hang
 Mark Williams 5–1 Li Hang
 Peter Ebdon 3–5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Aditya Mehta 5–2 Ken Doherty
 Li Hang 4–5 Thanawat Thirapongpaiboon
 Mark Williams 4–5 Ken Doherty
 Peter Ebdon 5–4 Aditya Mehta
 Mark Williams 5–1 Thanawat Thirapongpaiboon

Grupa D 

 Stephen Maguire 0–5 Hossein Vafaei
 Mohammed Ibrahim 2–5 James Wattana
 Mark Davis 5–3 Darren Morgan
 Hossein Vafaei 5–1 Mohammed Ibrahim
 Mark Davis 5–4 James Wattana
 Stephen Maguire 3–5 Darren Morgan
 Mark Davis 3–5 Hossein Vafaei
 Mohammed Ibrahim 1–5 Darren Morgan
 Darren Morgan 3–5 James Wattana
 Stephen Maguire 5–1 Mohammed Ibrahim
 Stephen Maguire 2–5 Mark Davis
 Hossein Vafaei 1–5 Darren Morgan
 Stephen Maguire 3–5 James Wattana
 Mark Davis 5–4 Mohammed Ibrahim
 Hossein Vafaei 5–3 James Wattana

Grupa E 

 Shaun Murphy 4–5 Andrew Higginson
 Ben Nunan 4–5 Pankaj Advani
 Steve Davis 1–5 Thepchaiya Un-Nooh
 Shaun Murphy 5–0 Ben Nunan
 Pankaj Advani 5–4 Thepchaiya Un-Nooh
 Andrew Higginson 0–5 Steve Davis
 Andrew Higginson 5–2 Pankaj Advani
 Ben Nunan 2–5 Thepchaiya Un-Nooh
 Shaun Murphy 5–1 Steve Davis
 Ben Nunan 3–5 Steve Davis
 Shaun Murphy 5–3 Pankaj Advani
 Andrew Higginson 1–5 Thepchaiya Un-Nooh
 Pankaj Advani 4–5 Steve Davis
 Shaun Murphy 5–0 Thepchaiya Un-Nooh
 Andrew Higginson 5–1 Ben Nunan

Grupa F 

 Saleh Mohammad 4–5 Passakorn Suwannawat
 Stephen Lee 5–3 Jimmy White
 Ben Judge 3–5 Passakorn Suwannawat
 Saleh Mohammad 5–3 Jimmy White
 Stuart Bingham 5–1 Ben Judge
 Stuart Bingham 4–5 Jimmy White
 Stephen Lee 5–3 Saleh Mohammad
 Jimmy White 5–2 Passakorn Suwannawat
 Stephen Lee 2–5 Stuart Bingham
 Ben Judge 4–5 Saleh Mohammad
 Stephen Lee 5–0 Ben Judge
 Stuart Bingham 5–3 Passakorn Suwannawat
 Ben Judge 4–5 Jimmy White
 Stephen Lee 5–0 Passakorn Suwannawat
 Stuart Bingham 4–5 Saleh Mohammad

Grupa G 

 Marcus Campbell 5–0 Krzysztof Wróbel
 Tom Ford 5–1 Noppon Saengkham
 Matthew Stevens 5–3 Marcus Campbell
 Ricky Walden 3–5 Noppon Saengkham
 Tom Ford 5–3 Krzysztof Wróbel
 Matthew Stevens 3–5 Noppon Saengkham
 Ricky Walden 5–0 Krzysztof Wróbel
 Matthew Stevens 5–2 Krzysztof Wróbel
 Ricky Walden 5–2 Tom Ford
 Marcus Campbell 4–5 Noppon Saengkham
 Matthew Stevens 2–5 Ricky Walden
 Tom Ford 5–2 Marcus Campbell
 Ricky Walden 5–2 Marcus Campbell
 Matthew Stevens 5–4 Tom Ford
 Krzysztof Wróbel 3–5 Noppon Saengkham

Grupa H 

 Martin Gould 5–2 Panompai Powises
 Lee Walker 5–4 Zhang Anda
 Martin Gould 5–4 Zhang Anda
 Lee Walker 5–4 Marco Fu
 Graeme Dott 4–5 Panompai Powises
 Marco Fu 5–3 Panompai Powises
 Graeme Dott 5–3 Zhang Anda
 Martin Gould 4–5 Lee Walker
 Zhang Anda 3–5 Marco Fu
 Graeme Dott 3–5 Lee Walker
 Martin Gould 2–5 Marco Fu
 Lee Walker 5–1 Panompai Powises
 Graeme Dott 5–0 Martin Gould
 Graeme Dott 4–5 Marco Fu
 Zhang Anda 1–5 Panompai Powises

Runda finałowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
2012 w sporcie
2012 w Tajlandii
Sport w Bangkoku